Nuova Zelanda
 Kilbirnie – sobborgo di Wellington

 Regno Unito
 Kilbirnie – località dell'Ayrshire Settentrionale (Scozia)